Jurecki er følgende personers efternavn:
 Bartosz Jurecki
 Michał Jurecki